Driver dagg faller regn kan syfta på:

 Driver dagg faller regn (bok) – bok av Margit Söderholm från 1943
 Driver dagg faller regn – film från 1946 som bygger på boken
 "Driver dagg, faller regn" (sång ur film) – sång ur filmen
 Driver dagg faller regn (melodifestivalslåt) – en sång för den svenska Melodifestivalen 1996